Op het toernooi van Wimbledon in 1982 werd het gemengd dubbelspel gespeeld van 23 juni tot en met 4 juli 1982.

Toernooisamenvatting 
Veertien van de ingeschreven koppels kwamen niet opdagen voor hun openingspartij. Voor dit uitzonderlijk hoge aantal werd geen verklaring gegeven.

De als eerste geplaatste titelverdedigers Betty Stöve (Nederland) en Frew McMillan (Zuid-Afrika) bereikten de derde ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Pam Whytcross en Chris Johnstone.

Het als vierde geplaatste duo Anne Smith en Kevin Curren won het toernooi. In de finale versloegen zij het als derde geplaatste team Wendy Turnbull en John Lloyd in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Amerikaanse Smith had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; de Zuid-Afrikaan Curren geen.

Nederlandse en Belgische deelnemers 
Drie Nederlanders speelden mee:
 Betty Stöve (zie boven);
 Marcella Mesker en Tom Okker strandden in de eerste ronde.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 
 Toernooischema WTA (pag.3)
 Toernooischema ITF

Wimbledon
ITF-toernooi in 1982